Spray kan avse:

 Spray.se –  en svensk webbportal som i dag ingår i mediehuset Keynote Media Group
 Spray (musikgrupp) – en svensk poprockgrupp
 Spray (segelbåt) – en segelbåt, i vilken Joshua Slocum år 1895 var den förste att ensamsegla runt jorden

Se även
sprejburk
aerosol